Bignasca ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bignasca (* 1962), Schweizer Klassischer Archäologe
 Andrea Bignasca (Musiker) (* 1988), Schweizer Rockmusiker
 Attilio Bignasca (1943–2020), Schweizer Bauunternehmer und Politiker (LdT), Bruder von Giuliano
 Giuliano Bignasca (1945–2013), Schweizer Bauunternehmer, Verleger und Politiker (LdT), Bruder von Attilio